Иштван Сабо:  (1893—1976) — венгерский  политический деятель, государственный министр в третьем кабинете Имре Надя (1956).
 Сабо, Иштван (род. 1938) — венгерский кинорежиссёр, сценарист, писатель.
 Сабо, Иштван (род. 1950) — венгерский байдарочник.